Il singolare del Swiss Open Gstaad 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jiří Novák.

Novák ha battuto in finale 6–1, 6–7 (5–7), 7–5 Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Marat Safin (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Sébastien Grosjean (semifinali)
  Àlex Corretja (semifinali)

 Roger Federer (primo turno)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Guillermo Coria (primo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swiss Open Gstaad 2001
ATP Tour 2001